Никола Николов може да се отнася за:
 Никола Николов (1880 – 1961), известен като Мамин Колю, български революционер от ВМОРО
 Никола Николов (1908 – 1996), български футболист
 Никола Николов (1920 – 1997), български писател
 Никола Николов (р. 1924 – 1996), български архитект
 Никола Николов (1925 – 2007), български оперен певец
 Никола Николов (р. 1930), български астроном
 Никола Станчев Николов (р. 1930), известен като Никола Станчев, български борец, световен шампион
 Никола Маринов Николов, известен като Никола Маринов (1932 – 1987), български офицер (полковник), заместник-началник на ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново
 Никола Николов (р. 1940), български политик, кмет на Кюстендил
 Никола Николов (р. 1944), български офицер (генерал-майор), инженер-химик
 Никола Николов (р. 1946), български художник (дизайнер), доцент
 Никола Динев Николов (1953), известен като Никола Динев, български борец, първият български олимпийски шампион
 Никола Николов (р. 1959), български политик, депутат в XXXVIII НС